Safronow (, ; weibliche Form Safronowa, engl. Safronova) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Olegowitsch Safronow (* 1981), russischer Marathonläufer
 
 Juri Pawlowitsch Safronow (1928–2001), sowjetischer Autor
 Kirill Alexejewitsch Safronow (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Konstantin Safronow (* 1987), kasachischer Weitspringer
 Nikas Stepanowitsch Safronow (* 1956), sowjetischer bzw. russischer Künstler
 Olga Safronowa (* 1991), kasachische Leichtathletin
 Wiktor Sergejewitsch Safronow (1917–1999), sowjetischer Astronom
 Wladimir Konstantinowitsch Safronow (1934–1979), sowjetischer Boxer
 Yevgeniya Safronova (* 1977), ukrainische Künstlerin